La Ligue des champions féminine de l'UEFA 2022-2023 est la  de la plus importante compétition inter-clubs européenne de football féminin.

Elle se déroule lors de la saison 2022-2023 et oppose les vainqueurs des différents championnats européens de la saison précédente, les dauphins des seize meilleurs championnats européens et les troisièmes des six meilleurs championnats européens.

Désignation de la ville organisatrice de la finale 
Le  à Amsterdam, le Comité exécutif de l'UEFA désigne le stade Philips d'Eindhoven pour l'organisation de la finale.

Participantes 
Le format est celui utilisé depuis la saison 2021-2022.

Le schéma de qualification de la Ligue des champions féminine de l'UEFA 2022-2023 est le suivant :
 le tenant du titre est directement qualifié pour la phase de groupes ;
 les trois meilleures associations les mieux classées au coefficient UEFA à l'issue de la saison 2020-2021 ont leurs clubs champions qualifiés directement pour la phase de groupes ;
 les associations classées de la  à la  ont leurs clubs champions qualifiés pour le deuxième tour de qualification ;
 les six meilleures associations les mieux classées ont leurs clubs vice-champions qualifiés pour le deuxième tour de qualification ;
 les associations classées à la  et au-delà ont leurs clubs champions qualifiés pour le premier tour de qualification ;
 les deuxièmes des championnats des associations classées des rangs 7 à 16 et les troisièmes des championnats classés des rangs 1 à 6 sont qualifiés pour le premier tour de qualification
 si plus de  sont concernées, alors un tour préliminaire est joué entre les associations les moins bien classées pour que 44 champions puissent jouer le premier tour de qualification.

Contrairement à la Ligue des champions masculine, les fédérations européennes ne présentent pas toutes une équipe, donc le nombre exact d'équipes n'est pas fixé jusqu'à ce que la liste d'accès soit complètement connue.

Le , l'UEFA annonce que les clubs russes sont exclus de ses compétitions interclubs en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, entraînant un rééquilibrage de la liste d'accès.

Calendrier

Phase qualificative

Premier tour de qualification 
Le tirage au sort du premier tour de qualification a lieu en . Il concerne les champions des associations classées à partir de la  au classement UEFA ainsi que les champions vainqueurs du tour préliminaire, qui jouent la voie des champions, auxquels s'ajoutent les troisièmes des six premières associations et les vice-champions des associations classées de la  à la , qui jouent la voie de la Ligue, pour un total de soixante équipes. Les vainqueurs de ce tour se qualifient pour le deuxième tour de qualification.

Les demi-finales de ce tour ont lieu le  et les finales et matchs pour la troisième place le . Les matchs pour la troisième place servent à l'attribution de points pour le coefficient UEFA. Chaque mini-tournoi comporte une équipe hôte.

Voie des Champions

Voie de la ligue

Deuxième tour de qualification 
Le tirage au sort du deuxième tour de qualification a lieu le  à 13h. Il concerne les champions des associations classées de la  à la  au classement UEFA et les champions vainqueurs du premier tour de qualification, qui jouent la voie des champions, auxquels s'ajoutent les vice-champions des six premières associations et les vainqueurs non-champions du premier tour de qualification, qui jouent la voie de la Ligue, pour un total de vingt-quatre équipes. Les vainqueurs de ce tour se qualifient pour la phase de groupes.

Les matchs aller ont lieu les 20 et  et les matchs retour les 28 et .

|-
!scope=col colspan=5|Voie des Champions

|-
!scope=col colspan=5|Voie de la Ligue

|}

Phase de groupes

Format et tirage au sort 
Le tirage au sort de la phase de groupes a lieu le lundi . Les seize équipes participantes sont placées dans quatre chapeaux de quatre équipes, sur la base des règles suivantes :

 le chapeau 1 est réservé au tenant du titre ainsi qu'aux champions des trois meilleures associations sur la base de leur coefficient UEFA en 2021. Si le tenant du titre est l'un de ces champions, alors le champion de la quatrième meilleure association rejoint ce chapeau.
 les chapeaux 2, 3 et 4 contiennent les équipes restantes, réparties en fonction de leur coefficient UEFA en 2022.

Les seize équipes sont réparties en quatre groupes de quatre équipes, avec comme restriction l'impossibilité pour deux équipes d'une même association de se rencontrer dans un groupe.

 : Tenant du titre : Champion national

Matchs et classements 
Légende des classements

Légende des résultats

Critères de départage 
Selon l'article 18.01 du règlement de la compétition, en cas d’égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matches de groupe, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement :
 plus grand nombre de points obtenus dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;
 meilleure différence de buts dans les matches du groupe disputés entre les équipes concernées ;
 plus grand nombre de buts marqués dans les matches du groupe disputés entre les équipes concernées ;
 si, après l’application des critères 1 à 3, plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères 1 à 3 sont à nouveau appliqués exclusivement aux matches entre les équipes concernées afin de déterminer leur classement final. Si cette procédure ne donne pas de résultat, les critères 5 à 11 s’appliquent ;
 meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe ;
 plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe ;
 plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans tous les matches du groupe ;
 plus grand nombre de victoires dans tous les matches du groupe ;
 plus grand nombre de victoires à l'extérieur dans tous les matches du groupe ;
 total le plus faible de points disciplinaires sur la base uniquement des cartons jaunes et des cartons rouges reçus durant tous les matches du groupe (carton rouge = , carton jaune = , expulsion pour deux cartons jaunes au cours d'un match = ) ;
 meilleur coefficient de club.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase à élimination directe

Qualification et tirage au sort 
Pour le tirage des quarts de finale, les quatre premiers de groupe du tour précédent sont têtes de série, ainsi ils ne peuvent donc pas se rencontrer et reçoivent pour le match retour.

Deux équipes issues du même groupe ne peuvent pas non plus se rencontrer en quarts de finale. Le tirage au sort aura lieu le 10 février 2023 à 13h CET à Nyon.

Quarts de finale 
Les matchs aller se jouent les 21 et  et les matchs retour les 29 et .

Demi-finales 
Les matchs aller se jouent les 22 et , et les matchs retour les 29 et .

Finale 
La finale se dispute sur une seule rencontre, le , au stade Philips d'Eindhoven aux Pays-Bas.

Tableau final

Statistiques individuelles 
Mise à jour le .

Meilleures buteuses

Meilleures passeuses

Meilleures gardiennes

Notes et références

Notes

Références 

2022-2023
Saison 2022-2023 de football
Football F1